Eisstadion Davos steht für

 Eisstadion Davos (1894), die Natureis-Freiluftbahn in Davos
 Eisstadion Davos (1979), das Eisstadion in Davos